Goose Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Goose Island (Arkansas)
 Goose Island (Fairfield County, Connecticut)
 Goose Island (New Haven County, Connecticut)
 Goose Island (New London County, Connecticut)
 Goose Island (Bay County, Florida)
 Goose Island (Franklin County, Florida)
 Goose Island (Alexander County, Illinois)
 Goose Island (Cook County, Illinois)
 Goose Island (Indiana)
 Goose Island (Iowa)
 Goose Island (Caddo Parish, Louisiana)
 Goose Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Goose Island (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Goose Island (Hancock County, Maine)
 Goose Island (Knox County, Maine)
 Goose Island (Washington County, Maine)
 Goose Island (Maryland)
 Goose Island (Michigan)
 Goose Island (Cass County, Minnesota)
 Goose Island (Hennepin County, Minnesota)
 Goose Island (Marion County, Missouri)
 Goose Island (Warren County, Missouri)
 Goose Island (Montana)
 Goose Island (Cass County, Nebraska)
 Goose Island (Lincoln County, Nebraska)
 Goose Island (New Hampshire)
 Goose Island (Bronx County, New York)
 Goose Island (Dutchess County, New York)
 Goose Island (Franklin County, New York)
 Goose Island (Nassau County, New York)
 Goose Island (Oneida County, New York)
 Goose Island (Suffolk County, New York)
 Goose Island (Westchester County, New York)
 Goose Island (Carteret County, North Carolina)
 Goose Island (Dare County, North Carolina)
 Goose Island (Hamilton County, Ohio)
 Goose Island (Mahoning County, Ohio)
 Goose Island (Portage County, Ohio)
 Goose Island (Oregon)
 Goose Island (Rhode Island)
 Goose Island (South Dakota)
 Goose Island (Aransas County, Texas)
 Goose Island (Cameron County, Texas)
 Goose Island (Harrison County, Texas)
 Goose Island (Box Elder County, Utah)
 Goose Island (Davis County, Utah)
 Goose Island (Chesterfield County, Virginia)
 Goose Island (King William County, Virginia)
 Goose Island (Newport News (city) County, Virginia)
 Goose Island (Grant County, Washington)
 Goose Island (Grays Harbor County, Washington)
 Goose Island (San Juan County, Washington)
 Goose Island (Walla Walla County, Washington)
 Goose Island (Dodge County, Wisconsin)
 Goose Island (Vernon County, Wisconsin)

in Australien:
 Goose Island (South Australia)
 Goose Island (Tasmanien)

in Kanada:
 Goose Island (Lake Nipissing)
 Goose Island (British Columbia)

in Bermuda:
 Goose Island (Bermuda)

Siehe auch:
 Goose Egg Island